Чемпионат России по фигурному катанию 2003 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2002/2003 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2003 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Казани с 26 по 29 декабря 2002 года.

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы на льду

Ссылки 
 Результаты на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2003 год в фигурном катании
Соревнования по фигурному катанию в Казани
Зимние виды спорта в сезоне 2002/2003
Чемпионаты России в 2003 году
Декабрь 2002 года
2000-е годы в Татарстане